Woiwodschap Lublin, een modern woiwodschap in Polen
 Woiwodschap Lublin (1494-1795), een historisch woiwodschap in het Pools-Litouwse Gemenebest